Die Abkürzung KBT steht für:
 Konzentrative Bewegungstherapie
 Kommission für Knochenmarktransplantation

Die Abkürzung kbT steht für:
 kontrolliert biologische Tierhaltung, siehe Ökologische Landwirtschaft #Bioprodukte vgl. auch Europäische Öko-Verordnung

KBT